Гукася́н () — армянская фамилия, русифицированная форма — см. Гукасов; также топоним.

Фамилия 
 Гукасян, Андриас Маратович (род. 1970) — армянский политический деятель, экс-кандидат в президенты Армении в 2013 году.
 Гукасян, Арам Григорьевич (1901—1972) — советский терапевт, член-корреспондент АМН СССР (1965), Заслуженный деятель науки РСФСР (1963).
 Гукасян, Арег Аршавирович (род. 1956) — армянский депутат.
 Гукасян, Аркадий Аршавирович (род. 1957) — второй президент НКР.
 Гукасян, Аршалуйс Серопович (1911—?) — советский армянский учёный.
 Гукасян, Вардан Николаевич (род. 1961) — мэр Гюмри.
 Гукасян, Ворошил Левонович (1932—1986) — советский лингвист, историк, кавказовед, специалист по удинскому языку.
 Гукасян, Гукас Оганесович (1899—1920) — армянский военно-политический деятель, борец за установление в Армении советской власти.
 Гукасян, Ованес Арамович (1919 — 1991) — армянский советский писатель.
 Гукасян, Рафаэль Егишевич (1929—2008) — доктор юридических наук, профессор.
 Гукасян, Фрижета Гургеновна (1930—2020) — советский и российский киновед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002).

Топоним 
 Гукасян — название посёлка Ашоцк в Армении в 1956—1992 годах, Ашоцкий район.
 Гукасян — название села Амасия в Армении до 1956 года.